Calico kan stå för:

 Calico (företag) – ett amerikanskt bioteknikföretag.
 Calico (spökstad) – en amerikansk spökstad i Kalifornien.